Le mot rostrum (du latin , « ronger » avec le suffixe -trum) a plusieurs significations :
 dans la Rome antique, un rostrum est une tribune aux harangues ;
 en anatomie, un rostrum est un bec ou toute structure anatomique recourbée en forme de bec (rostrum des arthropodes, trompe de mouche). Par analogie, il désigne tout objet recourbé en forme de bec : pointe de serpette, gueule d'une fontaine, tête de marteau, bec de lampe, pointe d'une île, éperon des navires ;
 en musique, Rostrum Records est le nom d'un label indépendant ;

Voir aussi 

 Os rostral
 Colonne rostrale